Лубеньки — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лубеньки — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Лубеньки — деревня в Кашинском районе Тверской области.